Fredrik Ljungberg kan avse

 Fredrik Ljungberg (född 1977), fotbollsspelare och tränare
 Fredrik Ljungberg (industriman) (1879–1944), vanligen kallad "Fred",  affärs- och industriman
 Fredrik Ljungberg (komiker) (född 1973)